Runabout (deutsch: kleiner Flitzer) steht für:
 ein im Sitzen zu fahrendes Wassermotorrad
 einen Bootstyp, siehe Runabout (Bootstyp) 
 eine beliebte Auto-Form im 20. Jahrhundert, siehe Runabout (Automobilbauform)
 eine offene Kutsche mit 4 Rädern und Sitzbank für 2 Personen, siehe Runabout (Fuhrwerk)